В одиночному розряді тенісного турніру Belgian Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеті Горват здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 6-1, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Мануела Малєєва (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге (фінал)
 Наталі Ерреман (півфінал)
 Маріана Перес-Рольдан (2-ге коло)

 Лаура Гарроне (півфінал)
 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Кеті Горват (переможниця)
 Ангеліка Канеллопулу (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Belgian Open (теніс)